Иламатлан има више значења:

 Општина Иламатлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Иламатлан (Иламатлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику